AFI peut faire référence à :
 AFI, un groupe de punk-rock américain ;
  ;
 American Film Institute ;
 Australian Film Institute ;
 Air France Industries ;
 Akademi Fantasi Indosiar, une émission de télévision indonésienne de télé réalité musicale.